Ежегодно одна из команд Американской лиги становится чемпионом лиги и получает право встретиться с чемпионом Национальной лиги в Мировой серии. Начиная с сезона 1969 титул чемпиона получает команда, победившая в Чемпионской серии Американской лиги.
С момента основания лиги (1901) по 1968 год титул чемпиона присуждался команде, показавшей лучший результат (соотношение побед и поражений) по итогам регулярного сезона.
В 1969 году лига была разделена на два дивизиона (Восточный и Западный), победители которых встречались между собой в Чемпионской Серии. Чемпион определялся в серии до 3-х побед и получал Уильям Харридж Трофи, приз названный в честь Уильяма Харриджа, президента лиги в 1931—1958 годах. Начиная с сезона 1985 Чемпионская серия длится до 4-х побед (максимум 7 матчей).

Чаще всех титул чемпионов лиги завоевывали Нью-Йорк Янкиз (40 раз) и Окленд Атлетикс (15 раз). Команда из Нью-Йорка также выиграла наибольшее количество Чемпионских серий, проводящихся с 1969 года (11 раз). Сиэтл Маринерс — единственная команда Американской лиги, не выигрывавшая титул чемпиона ни разу.

Милуоки Брюэрс выиграли свой единственный титул чемпиона Американской лиги в  1982 году (начиная с сезона 1998 команда выступает в Национальной лиге).
Хьюстон Астрос — единственная команда МЛБ, выигрывавшая титул чемпиона в обеих лигах: Национальной (2005) и Американской (2017).

Хьюстон Астрос — действующий чемпион Американской лиги (3-й титул), одержавший победу в Чемпионской серии против Бостон Ред Сокс в октябре 2021 года.

Чемпионы по итогам регулярного сезона (1901—1968)

Победители Чемпионской серии (1969 — н.в.)

Сводная статистика 

Примечания
  Прежние названия: «Балтимор Ориолс» (1901—1902), «Нью-Йорк Хайлендерс» (1903—1912).
  Прежние названия: «Филадельфия Атлетикс» (1901—1954), «Канзас-Сити Атлетикс» (1955—1967).
  Прежнее название: «Бостон Американс» (1901—1907).
  Прежние названия: «Милуоки Брюэрс» (1901), «Сент-Луис Браунс» (1902—1953). Не имеет отношения к «Нью-Йорк Янкиз» (1901—1902)
  Прежнее название: «Вашингтон Сенаторз» (1901—1960). 
  Прежние названия: «Кливленд Блубёрдс» (1901), «Кливленд Бронкос» (1902), «Кливленд Нэпс» (1903–1914).
  Прежние названия: «Чикаго Уайт Стокингс» (1901—1903).
  Прежнее название: «Вашингтон Сенаторз» (1961—1971).
  Прежние названия: «Калифорния Энджелс» (1965—1996), «Анахайм Энджелс» (1997—2004), «Лос-Анджелес Энджелс из Анахайма» (2005—2015)
  Прежнее название: «Тампа-Бэй Девил Рейс» (1998—2007).
  Прежнее название: «Сиэтл Пайлотс» (1969). С сезона 1998 выступает в Национальной лиге. Указаны результаты только для Американской лиги.
  Прежнее название: «Хьюстон Кольт 45» (1962—1964). Выступает в Американской лиге с 2013 года (ранее выступал в Национальной лиге). Указаны результаты только по выступлениям в Американской лиге.

См. также 

Список победителей Национальной лиги
Чемпионская серия Американской лиги
Чемпионская серия Национальной лиги
Список победителей Мировой Серии

Ссылки 

Baseball-Reference.com - статистика сезонов
Baseball-Reference.com - статистика плей-офф
Baseball-Reference.com - статистика команд
MLB.com

Плей-офф МЛБ
Победители Американской лиги